Гран-при Австра́лии 2019 года (официально Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая состоялась 17 марта 2019 года на трассе «Альберт Парк» в Мельбурне (Австралия). Это первая гонка сезона . Победителем гонки стал Валттери Боттас.

Свободные заезды 
Первые две сессии прошли за преимуществом Хэмилтона — и если первую из них он лишь ненамного опередил гонщиков «Феррари», то во второй его преимущество над всеми кроме напарника достигло почти секунды. В третьей тренировке Хэмилтон вновь опередил всех остальных, Феттель уступил ему чуть более четверти секунды.

Квалификация 
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +23С, трасса +39…35С.

 

|}

Стартовое поле

Гонка 

|-
!colspan="11"|Источник:
|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Австралии